Adolphe III peut faire référence à :
 Adolphe III de La Marck (1334-1394) ;
 Adolphe III de Nassau (1443-1511).